Онур Реджеп Киврак (; 1 января 1988, Алашехир) — турецкий футболист, вратарь. Выступал за национальную сборную Турции.

Клубная карьера 
Начинал свою карьеру в клубе «Каршияка», Где провёл 4 года. Киврак подписал контракт с «Трабзонспором» 15 января 2008 года. Через 2 года он с командой выиграл кубок и суперкубок Турции.

2 октября 2014 года во время матча Лиги Европы против «Легии» он порвал крестообразные связки в левом колене и восстанавливался несколько месяцев. Через 15 дней он перенёс операцию на колене и выбыл из строя до конца сезона 2014/15.

8 января 2016 года продлил контракт с клубом до 30 июня 2020 года. Однако контракт между «Трабзонспором» и Кивраком был взаимно расторгнут 7 января 2019 года. Киврак объявил местным СМИ в Трабзоне, что он уйдет из профессионального футбола 9 января 2019 года. Он упомянул, что он переедет в Измир и никогда не вернется в Трабзон, - в интервью местной газете. Он был связан с местными измирскими клубами «Алтаем» и «Каршиякой» в течение зимнего трансферного окна 2019 года. Но не получив от них предложения, принял решение завершить карьеру.

Международная карьера 
Онур Киврак дебютировал в сборной Турции 26 мая 2010 года, против Северной Ирландии, где его команда выиграла 2:0. Также он играл за юношеские команды Турции до 16, до 17, до 18, до 19 и до 21 года, и становился чемпионом Европы среди юношей до 17 лет.

Статистика 
Клубная статистика

Достижения 
  «Трабзонспор»
 Обладатель Кубка Турции: 2009/10
 Обладатель Суперкубка Турции: 2010

Примечания

Ссылки 

Футболисты Турции
Игроки сборной Турции по футболу
Игроки ФК «Каршияка»
Игроки ФК «Трабзонспор»